Mićić ist der Familienname folgender Personen:

 Danijel Mićić (* 1988), serbisch-österreichischer Fußballspieler
 Jovan Mićić (1955–2018), bosnisch-serbischer Kommandant im Bosnienkrieg
 Mićo Mićić (1956–2020), bosnischer Politiker (SDS, SDSS)
 Nataša Mićić (* 1965), serbische Politikerin
 Pero Mićić (* 1967), deutscher Autor und Managementberater

Mičić ist der Geburtsname folgender Personen:

 Jordanka Belić (* 1964), geborene Mičić, serbische Schachspielerin